11-я  олимпиада по шахматам состоялась в Амстердаме с 4 по 25 сентября 1954 года при участии 26 стран.

Составы команд

Финал «А» 
СССР

Ботвинник, Смыслов, Бронштейн, Керес, Геллер, Котов

Аргентина

Найдорф, Хул. Болбочан, Панно, Гимар, Россетто, Пильник

Югославия

Пирц, Глигорич, Трифунович, Рабар, Фудерер, Матанович

Чехословакия

Пахман, Филип, Зита, Шайтар, Фихтль, Уйтелки

ФРГ

Унцикер, Шмид, Пфайффер, Рельштаб, Дарга, Йоппен

Венгрия

Сабо, Клюгер, Барца, Шандор, Геребен

Израиль

Порат, Черняк, Орен, Алони, Князер

Нидерланды

Эйве, Доннер, Кортлевер, Принс, Х. Крамер, ван Схелтинга

Англия

Пенроуз, Александер, Голомбек, Вейд, Барден, Кларк

Болгария

Минев, Нейкирх, Милев, Цветков, Бобоцов, Бобеков

Швеция

Штальберг, Лундин, Штольц, Хёрберг, З. Нильссон, Годе

Исландия

Ф. Олафссон, Г. Гудмундссон, Паулмасон, Аугустссон, И. Йоханнссон, Арнлаугссон

Финал «B» 

Швейцария

Куппер, Блау, Нивергельт, Бенд, Циммерман, Э. Вальтер

Канада

Дэн. Яновский, Ф. Андерсон, Вайтонис, Богатырчук, М. Фокс, Дивинский

Австрия

Робач, Бени, Прамесхубер, Локвенц, З. Ковач

Дания

Ларсен, А. Нильсен, П. Нильсен, Э. Вернер Нильсен, Х. Эневольдсен, Б. Андерсен

Италия

Паоли, Поррека, Норча, Скафарелли, Кала

Колумбия

Куэльяр, Грейф, Санчес, Ривера, Техада, Эрнандес

Бельгия

О’Келли, Дункельблюм, Гоберт, Лемер, Франк, Тибо

Финляндия

Сало, Вестеринен, Катайисто, Фред, М. Рантанен

Франция

Бернштейн, Райзман, Тьелльман, Берграсер, Норадунгян, Бурстейн

Саар

Бенкнер, Лорсон, Морена, Кастель, Вайксельбаумер, Хаас

Норвегия

Моркен, Вестол, Линдблум, Стёре, Флатер, В. Рамм

Греция

Парлиарос, Анагносту, Панагопулос, Папапавлу

Ирландия

Райлли, Келли, Мар, Уолш, Нэш, Рохан

Люксембург

Дёрнер, Ной, Филипп, Шнайдер, Кремер, Йеролим

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа: 

 Вторая группа: 

 Третья группа: 

 Четвертая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Личные результаты команд-призёров

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — М. Ботвинник (СССР) — 8½ из 11 (+6 −0 =5)
 Вторая доска — Ф. Андерсон (Канада) — 14 из 17 (+13 −2 =2)
 Третья доска — Г. Барца (Венгрия) — 12½ из 16 (+10 −1 =5)
 Четвертая доска — П. Керес (СССР) — 13½ из 14 (+13 −0 =1)
 Запасной — Е. Геллер (СССР) — 5 из 7 (+4 −1 =2)
 Запасной — С. Бурстейн (Франция) — 8½ из 11 (+6 −0 =5)

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006. — С. 60-66.

Ссылки 
 11-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть четвёртая) 

Шахматные олимпиады
1954 год в шахматах
Сентябрь 1954 года
Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1954 году
Международные спортивные соревнования в Амстердаме